Anders Lindgren kan syfta på:

 Anders Lindgren (1826–1888), svensk boktryckare
 Anders Lindgren (1868–1915), svensk boktryckare
 Anders Lindgren (1874–1941), svensk lantbrukare och politiker
 Anders Lindgren (1925–2010), svensk officer och ryttare
 Anders Lindgren (född 1933), svensk konstnär